Half Baked — восьмий студійний альбом американського репера Yukmouth, виданий 24 квітня 2012 р. лейблами Smoke-A-Lot Records та City Hall Records. Виконавчий продюсер: Yukmouth. Оформлення: Husdesign. На «Cookies & Bo», «Loud Pack» та «Fire» існують відеокліпи.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Yukmouth
Англомовні музичні альбоми